Mossakaklumptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mossakaklumptjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 710140-145017), sjö i Krokoms kommun, 
Mossakaklumptjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 710147-145012), sjö i Krokoms kommun, 
Mossakaklumptjärnen, sjö i Krokoms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn